Hirschroda – frazione del comune tedesco di Balgstädt
 Hirschroda – frazione della città tedesca di Dornburg-Camburg